Кубок чемпионов 1982 — двадцать пятый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняли участие 21 команда. Финал прошел в городе Кёльне 25 марта, титул сильнейшего впервые завоевал Канту, в финале обыграв действующего чемпиона Маккаби.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Второй Групповой этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1981 год в баскетболе
1982 год в баскетболе